Hrvatska
Gračanica Šišinečka, gradsko naselje Gline, nekad samostalno selo

Bosna i Hercegovina
 Gračanica, grad u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine
 Gračanica (rijeka), ponornica u istočnoj Hercegovini
 Gračanica (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Gračanica (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko
 Rudnik Gračanica, rudnik lignita kod istoimenog naselja
 Gračanica (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Gračanica (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama
 Gračanica (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)
 Gračanica (Živinice, BiH), naselje u općini Živinice

Crna Gora
 Gračanica (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica, Crna Gora

Kosovo:
 Manastir Gračanica, srpski manastir na Kosovu